Финал Кубка Шотландии по футболу 2006 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 2005/06, в котором встречались клубы «Харт оф Мидлотиан» и «Гретна». Матч состоялся 13 мая 2006 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а по результатам послематчевых пенальти «Харт оф Мидлотиан» победил со счётом 4:2.

Путь к финалу

Матч

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Кубок Шотландии 2005/06 на scottishfa.co.uk
 Протокол матча на Soccerway.com
 BBC

2006
2006
2006
Футбол в Европе в 2006 году
События 13 мая
Май 2006 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 2006 году